Fussball Club Luzern – szwajcarski klub piłkarski z siedzibą w mieście Lucerna.

Sukcesy 
Swiss Super League
mistrzostwo: 1988/1989
Puchar Szwajcarii
zwycięstwo: 1959/1960, 1991/1992, 2020/2021
finalista: 1996/1997, 2004/2005, 2006/2007, 2011/2012

Europejskie puchary

Skład na sezon 2017/2018

Trenerzy od 1921 r.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona klubu 

 
Szwajcarskie kluby piłkarskie
Kluby piłkarskie założone w 1901
Sport w Lucernie